Turkmenia – denominazione alternativa di Turkmenistan
 2584 Turkmenia – asteroide della fascia principale